Луцій Тарквіній Гордий (лат. Lucius Tarquinius Superbus або Тарквіній II; *близько 576 до н. е. — †495 до н. е.) — відповідно до римських переказів останній, сьомий цар Стародавнього Риму у 534-509 р. до н. е. 
 Семен Гордий, Семен (Симеон) Іванович на прізвисько Гордий, в схимі — Созонт (7 вересня 1317 — 27 квітня 1353) — князь московський і великий князь владимирський (1340—1353).
 Генріх Гордий (нім. Heinrich der Stolze; нар. бл. 1108 — пом. 1139) — герцог Баварії під ім'ям Генріх X з 1126 року, герцог Саксонії під ім'ям Генріх II.
 Гордий Никифор Кирилович (нар. 26 жовтня 1912, село Пії, тепер Обухівського району Київської області — ?) — радянський діяч.